Рассоха — раздвоенный конец чего-либо (пример соха; ветви деревьев; рога; два притока, две речки, которые сливаются под острым углом). Синонимы: развилина, развилка, вилы, двурожка.

Реки 
 Россоха (приток Бобровки) — в Свердловской области
 Рассоха (приток Озерны) — в Московской области
 Рассоха (приток Полоны) — в Ленинградской области
 Рассоха (приток Пели) — в Пермском крае
 Рассоха (приток Средней Маганаковой) — в Кемеровской области
 Рассоха (приток Ясачной) — в Якутии
 Рассоха (приток Попигая) — в Красноярском крае
 Рассоха — в Красноярском крае, приток Боганиды
 Рассоха — в Красноярском крае, приток Авериной
 Рассоха — в Красноярском крае, приток Татарки

Населённые пункты 
Россия
 Рассоха — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Рассоха — посёлок в Белоярском районе Свердловской области.
 Рассоха — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина
 Рассоха — село в Киевской области, в чернобыльской зоне отчуждения, кладбище заражённой радиацией техники.

Другое 
 Рассоха — персонаж серии книг Юрия Никитина «Трое из Леса»

См. также 
 Большая Рассоха
 Средняя Рассоха
 Малая Рассоха
 Левая Рассоха
 Правая Рассоха
 Нижняя Рассоха
 Восточная Рассоха
 Полуденная Рассоха
 Палёная Рассоха
 Дикарская Рассоха
 Михина Рассоха
 Лебская Рассоха
 Манбасская Рассоха

Примечания